Шашкевич — українське прізвище.

Відомі носії:

 Антін Шашкевич — український поет першої половини XIX ст. Автор знаменитої пісні «Там, де Ятрань круто в'ється».
 Шашкевич Богуслав — отаман УГА, командир 9-ї Белзько-Угнівської згодом 21-ї Збаразької й 4-ї Золочівської бригад УГА.
 Шашкевич Володимир Маркіянович — письменник, освітньо-культурний діяч родом із с. Нестаничі на Львівщині, син Маркіяна Шашкевича.
 Шашкевич Григорій — галицький громадсько-політичний і церковний діяч.
 Шашкевич Маркіян Семенович — український письменник, поет, культурно-громадський діяч, член Руської трійці.
 Шашкевич Микола ( 1624) — брацлавський хорунжий, був похований у Києво-Печерській лаврі.
 Шашкевич Олександр — фельдмаршал-лейтенант австро-угорської армії, небіж Маркіяна Шашкевича.
 Шашкевич Флоріан ЧСВВ — ігумен Милецького монастиря.

Примітки 

Українські прізвища